Gabriel Maura i Muntaner, escriptor, (1842-1907)
 Gabriel Maura Gamazo, polític i historiador, (1879-1963), fill d'Antoni Maura i nebot de l'anterior